El nombre Ricardo Rodríguez puede referirse a:
 Ricardo Rodríguez (lanzador) (1978-), beisbolista dominicano.
 Ricardo Rodríguez (compositor) (1877-1951), compositor argentino.
 Ricardo Rodríguez (cantante) (1966-), cantante de música cristiana.
 Ricardo Rodríguez Álvarez (1916-1980), futbolista español.
 Ricardo Rodríguez de la Vega (1942-1962), piloto de automovilismo mexicano.
 Ricardo Rodríguez Suárez (1974-), entrenador de fútbol español.
 Ricardo José Rodríguez (1954-), entrenador de fútbol argentino.
 Luis Ricardo Rodríguez (1982-), futbolista guatemalteco.
 Patricio Ricardo Rodríguez (1988-), futbolista argentino.
 Ricardo Rodríguez (futbolista) (1992-), futbolista suizo.
 Ricardo Rodríguez Marengo (1998-), futbolista argentino.
 Ricardo Rodríguez (luchador), nombre artístico de Jesús Rodríguez (1986-), luchador profesional.
 Ricardo Rodríguez (tenista), tenista venezolano.
 Ricardo Rodríguez Olivares (actor español), actor español.
 Ricardo Rodríguez (guionista), guionista argentino, principalmente de telenovelas.